Актанов — казахская фамилия.

Известные носители
 Актанов, Сабырбек Жанырбаевич (род. 1942) — Герой Социалистического Труда.
 Актанов, Канат Казахстанович (род. 1972) — заместитель директора Пограничной службы Комитет национальной безопасности Казахстана
 Актанов, Калий Кабдулович (1924—2005) — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда.